Твистан — химическое соединение, каркасный углеводород с формулой C10H16. Является изомером адамантана. Твистан получил своё название благодаря тому, что он содержит шестичленный цикл находящийся в виде «твист»-конформации. Твистан может существовать в виде двух стереоизомеров.

Полициклические и каркасные углеводороды